Альфонсо Селис Энекойс-младший (; род. 18 сен. 1996 в Мехико, Мексика) — мексиканский автогонщик.

Общая информация 
Альфонсо Селис-мл. — сын автогонщика и одного из крупнейших продавцов продовольствия в Мексике Альфонсо Селиса Ромеро. Его главным спонсором и является его отец.

Карьера 
Селис начал свою карьеру в 2009 г. с картинга. До 2012 г. он выступал в различных картинговых чемпионатах Мексики.

В 2011 г. Селис дебютировал в «открытоколёсной» серии, приняв участие в латиноамериканском чемпионате LATAM Challenge Series, в которой занял 16-е место. В 2012 г. он выступал в европейской серии Formula BMW Talent Cup.

  

В 2013 г. Селис принял участие в Формуле-Рено 2.0 NEC в составе команды Fortec Competition, где занял 14-е место, и зимней серии Panam GP Series, в которой стал бронзовым призёром. Также участвовал в 3 гонках Чемпионата Европы Формулы-3.

В 2014 г. Альфонсо выступал в сериях Формуле-Рено 3.5 и GP3, в которых провёл по 2 гонки, и Чемпионате Европы Формулы-3, где участвовал в 3 гонках.

В сезоне 2015 Селис провёл уже полные сезоны Формуле-Рено 3.5 и GP3, в которых занял 16-е и 12-е места соответственно.

В 2016 г. Селис стал резервным пилотом команды «Форс Индия» F1.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте DriverDB.com

Автогонщики Мексики
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Чемпионата Европы Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты GP3 из Мексики